'Turn Around' (single van Conor Maynard), de derde single van de Engelse zanger Conor Maynard in samenwerking met Ne-Yo
 'Turn Around' (single van Phats & Small), een single van het Britse houseduo Phats & Small
 'Turn Around (5, 4, 3, 2, 1)', een single van de Amerikaanse rapper Flo Rida